Житомирская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах Украины и России.

Россия 
 Житомирская улица — улица в Волгограде.
 Житомирская улица — улица в Москве.
 Житомирская улица — улица в Новосибирске.
 Житомирская улица — бывшее название Шамшевой улицы (1952—1954) в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Житомирская улица — улица в Днепре.
 Житомирская улица — улица в Запорожье.
 В Киеве:
 Большая Житомирская улица.
 Малая Житомирская улица.
 Житомирская улица — улица в Константиновке.
 Житомирская улица — улица в Кропивницком.
 Житомирская улица — улица во Львове.
 Житомирская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Житомирская (значения)